Canyon (Californië), een plaats in Contra Costa County in de Verenigde Staten
Canyon (Texas), een plaats (city) in Randall County in de Verenigde Staten
Canyon (band), een band uit Volendam
Canyon (fiets), een Duits fietsmerk
canyon (landvorm), een grote kloof, een door erosie diep uitgesleten rivierdal
Canyon (Amerikaanse band), een Amerikaanse slowcore band